Łupiny est le nom de :

Toponymie
en Pologne :
 Łupiny, village de la voïvodie de Mazovie
 Łupiny, village de la voïvodie de Poméranie